A 23 103-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében; a Salgótarjánhoz tartozó településrészeket a térség főbb útvonalaival összekötő utak egyike.

Nyomvonala 

A 21-es főútból ágazik ki, alig néhány méterrel annak 65. kilométere előtt, Somoskőújfalu belterületén, kelet felé, Ifjúság út néven. 1+600-as kilométerszelvénye közelében kiágazik belőle a 23 102-es út – az viszi tovább az Ifjúság út nevet –, a 23 103-as települési neve pedig a folytatásban Bagókői út. Kicsit északabbnak fordul ezután és második kilométerét is elhagyva átlép Salgótarján Somoskő városrészének területére, ott – nem igazán logikusan – Somoskői út a neve. Még mielőtt elérné a község első házait, körülbelül a 2+600-as kilométerszelvényénél kiágazik belőle nyugat felé a 23 118-as út, amelynek akkoriban volt a jelenleginél nagyobb jelentősége, amikor még határellenőrzés volt a magyar-szlovák határon. Az 1977-ig önálló falu temetője és a hajdani községháza mellett ér véget, utolsó szakaszán keleti irányban haladva; az innen észak felé induló Vároldal út vezet fel a Somoskői várhoz. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,176 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23103
23103